Wieselstein heißen:

 Wieselstein (Tennengebirge), Berg im Bundesland Salzburg
 Wieselstein (Freyming-Merlebach), Monolith im lothringischen Freyming-Merlebach
 Loučná (Berg), Berg des Erzgebirges in Tschechien